Blumenthal Oszkár (Oscar Blumenthal vagy Oskar Blumenthal, 1852–1917) német színműíró
Blumenthal Oszkár (?-?) magyar bankár, a Magyar Színház adminisztratív igazgatója 1929-től